Kaii Yoshida (jap. , Yoshida Kaii; * 16. Mai 1981 in Xinji, Volksrepublik China als Song Haiwei ()) ist ein chinesisch-japanischer Tischtennisspieler. Bei Weltmeisterschaften gewann er zweimal Bronze im Mannschaftswettbewerb.

Werdegang 
Song Haiwei begann als Siebenjähriger unter Anleitung des Trainers Liu Wenqing mit dem Tischtennissport. Mit 15 Jahren siedelte er nach Japan über und besuchte die Yamada-Mittel- und Oberschule in Aomori, die seit 1997 fast durchgehend die Interhigh-Schulmeisterschaften gewinnt. Im März 2004 ließ er sich einbürgern und nahm in Anlehnung seines Sportlehrers Yasuo Yoshida an dieser Schule den japanischen Familiennamen Yoshida an, während er die Schreibweise seines chinesischen Vornamens beibehielt, diese aber japanisch als Kaii gelesen werden.

Seitdem tritt er international unter japanischer Flagge auf. 2004 und 2005 wurde er nationaler japanischer Meister im Einzel. Von 2005 bis 2010 wurde er fünfmal für die Teilnahme an Weltmeisterschaften nominiert, wo er 2008 und 2010 mit der Mannschaft Dritter wurde. Bei Asienmeisterschaften erreichte er im Teamwettbewerb 2007 und 2009 das Endspiel.

Einige Zeit spielte er in Frankreich beim Verein Saint-Denis U. S. 93 T.T.

Privat 
Kaii Yoshida ist verheiratet mit der japanischen Tischtennisnationalspielerin An Konishi.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 
  (abgerufen am 27. Oktober 2013)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Teilnehmer an den Asienspielen (Japan)
Japaner
Chinese
Geboren 1981
Mann